Oberkommando der Wehrmacht  – alto comando delle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale
 Old Key West  – hotel a tema del Walt Disney World Resort in Florida